Girolles est un toponyme qui peut désigner :
 Girolles (Loiret), commune française du Loiret en région Centre-Val de Loire
 Démographie de Girolles (Loiret)
 Girolles (Yonne), commune française de l'Yonne en région Bourgogne-Franche-Comté